Lijst van rijksmonumenten in Loon (Waalre), Loon in de gemeente Waalre (5 objecten)
Lijst van rijksmonumenten in Loon (Drenthe), Loon in de gemeente Assen (2 objecten)